Woolvett steht für:

 Gordon Michael Woolvett (* 1970), ein kanadischer Schauspieler
 Jaimz Woolvett (* 1967), ein kanadischer Schauspieler